Celso Bernini (São Paulo, 5 de maio de 1983) é um ator e direitor brasileiro.

Filmografia

Televisão

Cinema 
 2007 - A Grande Família: O Filme - Carlinhos

Direção 
 

Naturais da cidade de São Paulo
Atores do estado de São Paulo